Francja:
 Laubach – gmina

Niemcy:
 Laubach – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Gießen
 Laubach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell
 Laubach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Laubach – rzeka, dopływ Wetter
 Laubach – rzeka, dopływ Wied

Osoby:
 Frank Laubach – niemiecki teolog